Duchêne är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Achille Duchêne (1866–1947), fransk landskapsarkitekt
 Denis Auguste Duchêne (1862–1950), fransk general 
 Gilbert-Antoine Duchêne (1919–2009), fransk biskop
 Henri Duchêne (1841–1902), fransk trädgårdsarkitekt
 Kate Duchêne (född 1959), brittisk skådespelerska
 Matt Duchene (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Roger Duchêne (1930–2006), fransk romanist och litteraturvetare

Se även 
 Duchesne

Franska efternamn